Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2004/05 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2004/05 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 15 eingesetzten Spielern kamen ASE Paks, Statisztika PSC und Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete aus, während Honvéd Budapest 25 Spieler einsetzte.

Punktbester Spieler der Saison war mit 9,5 Punkten aus 11 Partien Krisztián Szabó (ASE Paks), einen halben Punkt weniger erreichten Nguyen Ngoc Truongson (Honvéd Budapest) und Gyula Mester (Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2004), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2004; AUT = Österreich, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

ASE Paks

Nagykanizsa TSK

Statisztika PSC

Honvéd Budapest

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesülete

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

PMSE Antenna Hung

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Vasas SC Novák

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Schach 2005